Euclea guerkei är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av William Philip Hiern. Euclea guerkei ingår i släktet Euclea och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
guerkei